Диони́сио Эрре́ра, полное имя Хосе Дионисио де ла Тринидад де Эррера-и-Диас дель Валье (; , Чолутека, Гондурас — , Сан-Висенте, Сальвадор) — политический деятель Центральной Америки, глава Гондураса и Никарагуа, сторонник либеральных идей. Приходился дядей генералу Франсиско Морасану.

Биография 
Родился в Чолутеке, в семье землевладельцев. Учился в университете Сан-Карлос города Гватемалы, где получил юридическую степень. Там же проникся либеральными идеями Французской революции. Был наставником своего племянника, генерала Морасана.

В 1820 году получил должность секретаря городского правительства Тегусигальпы. 16 сентября 1824 года стал первым главой Гондураса, после обретения независимости Соединённых Провинций Центральной Америки от Мексики. Во время президентства провел административно-территориальную реформу в стране, установив декретом первые территориальные подразделения Гондураса — департаменты: Комаягуа, Тегусигальпы (позднее Франсиско Морасан), Санта-Барбара, Йоро, Оланхо, Чолутека. 11 декабря 1825 года провозгласил первую конституцию Гондураса.

Либеральные реформы Эрреры вызвали недовольство в среде консерваторов. 10 мая 1827 года он был свергнут в результате государственного переворота во главе которого стоял полковник Хусто Милья. Эрреру заключили под стражу, где он оставался до 1829 года.

После освобождения генералом Морасаном, он был избран Верховным главой Никарагуа, и занимал свой пост с 10 мая 1830 года до ноября 1833 года, полагаясь на поддержку генерала Морасана. Он пытался осуществить различные либеральные реформы, но неудачно, из-за жесткого противодействия духовенства. В 1835 году был избран президентом Сальвадора, но не вступил в должность. В 1838 году он отдалился от политики, и работал учителем в Сан-Висенте. Там он оставался до своей смерти в 1850 году.

Примечания

Ссылки 

 «Enzyklopädie des Wissens», Bd.7, Köln 1990.
 Humberto Montes, Arturo Morazan y la Federacion Centroamericana / Mexico — 1958
 Duenas Van Severen, J.R. Biografia del general Francisco Morazan / San Salvador — 1961

Президенты Гондураса
Президенты Никарагуа
Революционеры Гондураса
Революционеры Никарагуа
Деятели либерализма